Odin (god), een Germaanse godheid
 Alvader (boek), een boek van Koos Verkaik